Ретур-д'ежіпт - єгиптоманія у Франції кінця XIX століття (досл. «повернення Єгипту»).
 Ретур (технологія) - продукт, фракція (як правило дрібна, відсів) яка повертається в технологічний процес (в рециклі).